Gabinetto – ufficio, generalmente adibito a funzioni governative
 Gabinetto – stanza per i servizi igienici

Uffici specifici istituzionali 
Gabinetto di governo
Gabinetto del Giappone
Gabinetto del Regno Unito
Gabinetto Vieusseux
Gabinetto RS/33